Наде́жда Лео́нтьева: Леонтьева, Надежда Александровна (род. 1928) — советский шахматный композитор.
 Леонтьева, Надежда Владимировна (род. 1984) — российская легкоатлетка (бег).
 Леонтьева, Надежда Юрьевна (Сергеева; род. 1994) — российская легкоатлетка (спортивная ходьба).